Gingele ist der Name von

 Franz Gingele (1898–1970), deutscher Maler
 Gernot Gingele (* 1955), deutscher Musiker und Schriftsteller